

Сардинія — острів у Середземному морі і однойменна область в Італії.
 Сардинія — держава, яка існувала в Європі з 1720 по 1861 рік.

Сардинія — місто, штат Нью-Йорк
 Сардинія — поселення, штат Огайо

Див. також 
Сардинське королівство